Enterprise je lahko:
 HMS Enterprise - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 USS Enterprise - plovilo/a Vojne mornarice ZDA
 Raketoplan Enterprise